Esistono diversi tipi di scala infinita:

 scala di Penrose
 scala Shepard